Ширяково — название нескольких населённых пунктов:
 Ширяково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Ширяково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.